Detunata se poate referi la:

 Detunata Goală
 Detunata Flocoasă

Vezi și 
 Tunari (dezambiguizare)